Haigh ist der Familienname folgender Personen:

 Andrew Haigh (* 1973), britischer Filmregisseur, Drehbuchautor und Produzent
 Jennifer Haigh (* 1968), US-amerikanische Schriftstellerin
 Joanna Haigh (* 1954), britische Meteorologin und Klimawissenschaftlerin
 John Haigh (1909–1949), britischer Serienmörder
 Juliette Haigh (* 1982), neuseeländische Ruderin
 Kenneth Haigh (1931–2018), britischer Schauspieler
 Mark Haigh-Hutchinson (1964–2008), britischer Computerspielprogrammierer
 Mervyn George Haigh (1887–1962), anglikanischer Bischof
 Nancy Haigh (* ?), US-amerikanische Filmausstatterin
 Robert Haigh (* 1945), australischer Hockeyspieler
 William Haigh (1891–1923), britischer Fußballpionier

Sonstiges:
 Haigh-Nunatak, Nunatak im Mac-Robertson-Land, Antarktika
 Haigh Point, Landspitze an der Danco-Küste des Grahamlands, Antarktika

Siehe auch:
 Haig